Baudelaire puede referirse a:

Apellido 
 Baudelaire, apellido de origen francés;

Personajes 
 Charles Baudelaire (1821-1867), poeta francés;
 Joseph-François Baudelaire (1759-1827), pintor y dibujante, padre del poeta Charles Baudelaire;

Personajes de ficción 
Apellido de muchos personajes de la serie de novelas de Una serie de catastróficas desdichas, de Lemony Snicket:

 Bertrand Baudelaire
 Beatrice Baudelaire
 Klaus Baudelaire
 Sunny Baudelaire (Prunille Baudelaire para las versiones francesa e inglesa)
 Violet Baudelaire